Linea H – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea H – nome alternativo della linea Hibiya della metropolitana di Tokyo
 Linea H (oggi U7) – linea della metropolitana di Berlino